Спасское городское поселение — муниципальное образование (городское поселение) в России:

 Спасское городское поселение — в Кемеровской области
 Спасск-Рязанское городское поселение — в Рязанской области